Нидаль Аль Ачкар (; род. . 1934) — ливанская актриса и режиссер театра, получила звание «величайшая дама ливанского театра».

Биография 
Нидаль Аль Ачкар была дочерью политического деятеля сирийской Социалистической националистической партии Асада аль-Ачкара. Она училась в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

В 1967 году она поставила свою первую пьесу в Бейруте, а в конце 1960-х годов создала театр-мастерскую в Бейруте.

После гражданской войны в Ливане Нидаль Аль Ачкар в 1994 году основала театр «Аль-Медина», восстановив здание, в котором размещался старый кинотеатр Сарулла.

Нидаль Аль Ачкар получила награду за достижения (Lifetime Achievement Award) в 2012 году Murex d’or. Вручая награду, министр культуры Ливана Габи Лайюн назвал ее «подлинным выражением просвещения и культуры Ливана»

В одном из интервью в 2019 году Нидаль Аль Ачкар выразила мнение, что в арабском мире театр невозможен без «реальных, трансформативних революций», которые позволят обеспечить свободу слова и открытость.

Фильмография 
 1998 — Вандомская площадь (; Франция) — Салиа

Примечания

Ссылка 
 
Актрисы Ливана